Fair Game o Caça legal, pel·lícula de 1995 protagonitzada per Cindy Crawford i William Baldwin.
 Fair Game, pel·lícula de 2005 protagonitzada per Michael Whaley i Gina Torres
 Fair Game o Caça a l'espia, pel·lícula de 2010 basada en el Cas Plame i protagonitzada per Sean Penn i Naomi Watts